Il doppio del BMW Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Philipp Kohlschreiber e Michail Južnyj erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Michael Berrer e Rainer Schüttler hanno vinto in finale 7–5, 3–6, 10–8, contro Scott Lipsky e David Martin.

Teste di serie

 František Čermák /  Jordan Kerr (primo turno)
 Christopher Kas /  Rogier Wassen (quarti)

  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (primo turno,infortunio a Bhupathi)
  Jaroslav Levinský /  David Škoch (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

BMW Open 2008
ATP Tour 2008